

Patronymes 

 Anthony Nunn (1927-), joueur de hockey sur gazon britannique ;
 Bill Nunn (1953-2016), acteur américain ;
 Christine Nunn (1991-), joueuse de squash australienne ;
  (1925-1986), chanteur américain, membre de The Coasters ;
 Glynis Nunn (1960-), athlète australienne ;
 Jaisa Nunn (1997-), joueuse de basket-ball américaine ;
 James Nunn, réalisateur britannique ;
 John Nunn (1955-), joueur d'échecs britannique ;
 John Nunn (1978), athlète américain ;
 John Nunn (1942-), rameur d'aviron américain ;
  (1803-1860), marin et écrivain britannique ;
 Kem Nunn (1948-), romancier américain ;
 Kendrick Nunn, joueur de basket-ball américain ;
 Louie B. Nunn (1924-2004), homme politique américain ;
 Michael Nunn (1963-), boxeur américain ;
  (1967-), danseur et chorégraphe britannique ;
 Sam Nunn (1938-), juriste et homme politique américain ;
  (1961-), chanteuse et actrice américaine, membre du groupe Berlin ;
 Trevor Nunn (1940-),  metteur en scène, scénariste, cinéaste et producteur britannique.

Lieux 

 Nunn, ville du Colorado aux États-Unis.

Patronyme anglais